Pompeu Fabra, normativitzador del català
 Pompeu Crehuet i Pardas, autor dramàtic i periodista català 
 Aule Pompeu, tribú de la plebs
 Aule Pompeu Bitínic, governador de Sicília
 Pompeu (polític), polític romà
 Pompeu Longí, militar romà (segle I)
 Pompeu Macer, pretor romà durant el regnat de Tiberi
 Gneu Pompeu Estrabó, militar i cònsol romà, pare de Pompeu Magne
 Gneu Pompeu Magne (106 aC - 48 aC): militar i polític romà, aliat i més tard enemic de Juli Cèsar
 Gneu Pompeu (fill) (79 - 45 aC): militar romà, fill major de Pompeu Magne
 Gneu Pompeu Magne (gendre de Claudi), gendre de l'emperador Claudi
 Gneu Pompeu (cònsol 31 aC) cònsol romà
 Luci Pompeu, tribú militar
 Quint Pompeu Bitínic, cap pompeià
 Quint Pompeu Ruf (cònsol), cònsol el 88 aC
 Quint Pompeu Ruf (gendre de Sul·la)
 Quint Pompeu Ruf (tribú), tribú de la plebs
 Quint Pompeu Ruf (pretor), pretor romà
 Sext Pompeu (gendre de Lucili), gendre del poeta Gai Lucili
 Sext Pompeu (vir doctus), erudit romà
 Sext Pompeu Pius (67 - 35 aC): militar i polític romà, fill menor de Pompeu Magne
 Sext Pompeu (cònsol 35 aC), cònsol el 35 aC
 Sext Pompeu (cònsol l'any 14), cònsol l'any 14
 Sant Pompeu de Dirraqui, un dels Màrtirs de Dirraqui